Bonano ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Bonano (1907–2001), argentinischer Bandoneonist und Komponist
 Roberto Oscar Bonano (* 1970), argentinisch-italienischer Fußballtorhüter
 Sharkey Bonano (1904–1972), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Bonanno